Jupiler Pro League 2022/2023 är den 120:e säsongen av Belgiens högstaliga i fotboll.

Lag och arenor

Grundserien

Poängtabell

Resultattabell

Anmärkningslista

Källor
 Officiell hemsida 
 Rsssf.com 

2022 i Belgien
2023 i Belgien
Fotbollssäsongen 2022/2023
2022/2023